Błahodatiwka (ukr. Благодатівка) – wieś na Ukrainie w rejonie przemyślańskim obwodu lwowskiego.

Położenie 
Na podstawie Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich: Ernsdorf to kolonia w powiecie bóbreckim.

Przypisy 

Rejon przemyślański
Wsie w obwodzie lwowskim